Cernătești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cernătești (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău
 Cernătești (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj